Петре () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Петре, Кристиан (род. 1979) — румынский регбист.
 Петре, Овидиу (род. 1982) — румынский футболист.
 Петре, Флорентин (род. 1976) — румынский футболист.

Другое 
 Барон Петре — наследственный титул в системе Пэрства Англии.
* Петре (Флорина) — деревня в Греции.

 См. также 
 Петрон